Un certain nombre de navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Echo :

 Le  était un navire de sixième rang de 24 canons capturé en France en 1758 et vendu en 1770.
 Le  était un cotre français Hussard de classe Cerf, de 18 canons de 6 livres, lancé en 1779 ou 80 et capturé le 7 juillet 1780.
 Le  était un sloop de 16 canons lancé en 1782 et démantelé en 1797.
 Le  était un sloop de 16 canons lancé en 1797 et vendu en 1809. Il est ensuite devenu un baleinier avant de faire naufrage en 1821
 Le  était un brick-sloop de 18 canons de la  lancé en 1809 et démantelé en 1817.
 Le  était un navire à roues à aubes en bois lancé en 1827, converti en remorqueur en 1830, et vendu en 1885.
 Le  était un destroyer de classe E lancé en 1934 et prêté à la marine grecque de 1944 à 1956, puis démantelé.
 Le  était un navire hydrographique de  lancé en 1957 et vendu en 1986.
 Le  est un navire hydrographique de , lancé en 2002 et actuellement en service actif

Echo